es un personaje de la serie de anime y manga Fullmetal Alchemist.

Su nombre es una palabra en inglés que significa "orgullo" (uno de los pecados capitales) en español.

Apariencia 
En apariencia física, Pride tiene el aspecto de un niño de aproximadamente seis años de edad de cabello corto y de color negro, esto es algo irónico, teniendo en cuenta que es el Homúnculo más antiguo. Sus ojos son generalmente negros pero suelen albergar un tono morado cuando se dispone a pelear.

Su manera de vestir recuerda claramente su posición social, puesto que adopta la falsa identidad del hijo del Führer, Selim. Su vestimenta habitual consiste en una camisa blanca de manga larga con botones y encima de esta un chaleco de color verdoso, lleva pantalones por encima de las rodillas de color gris, calcetines altos de color blanco y zapatos completamente negros.

Se le ha visto vestir más informalmente, como en su primer encuentro con Riza Hawkeye, donde se presenta con una camisa de color lila y una chaqueta desabrochada de color blanco.

Antes de que se descubriera su identidad como el Homúnculo Pride, vestía con una chaqueta de traje de color azul, y debajo de esta una camisa blanca y una corbata marrón.

Personalidad 
Cuando se introdujo por primera vez bajo la falsa identidad de Selim Bradley, Pride actúa de manera estándar a un niño de su edad, mostrando una actitud pasiva e inocente al igual que cualquier otro niño, dejando ver una gran admiración y respeto por su "padre", King Bradley, llegando a dedicarle un informe brillante para un proyecto escolar. También parece ser propenso a adorar a los héroes, y se le ve fanáticamente interesado en los hermanos Elric, reaccionando con un entusiasmo vertiginoso al encontrarse con ellos. En una ocasión comenta su deseo de convertirse en alquimista para proteger al país codo a codo con su "padre".

Sin embargo, todo esto se desvanece cuando se desvela su identidad como el Homúnculo Pride. En su verdadero estado, su personalidad parece muy similar a la de Padre; él cree que todos los seres humanos son inferiores a él y que ni siquiera son dignos de su tiempo o atención, aunque, al contrario que Padre, quien los trata con una actitud aburrida y apática, Pride los trata como si de juguetes o esclavos se tratasen.

Fiel al pecado que encarna, Pride es extremadamente arrogante y soberbio en la batalla, recurriendo rápidamente a pequeñas burlas e insultos contra los opositores que encuentra como seres inferiores. Parece completamente entregado a los planes de Padre aun cuando sabe que solo está siendo manipulado, cosa que a él le da completamente igual, sin embargo, cuando va perdiendo una batalla deja mostrar una actitud francamente desequilibrada, viéndose sorprendido e irritado ante la idea de ser superado, siendo capaz de sacrificar la razón de su existencia al intentar apoderarse del cuerpo de otro ser vivo como Edward dejando en claro que es un ser cuyo patetismo queda patente al verse en completos apuros.

Pride también destaca por ser muy cruel, como se muestra al devorar implacablemente a su propio compañero, Gluttony, con el fin de reponer fuerzas en su lucha contra Edward y compañía.

Curiosamente se muestra cortes con todos sus interlocutores llamándoles de modo educado "señor/señora/señorita" antes de atacar a sus enemigos. Además así mismo se ha probado que muy rara vez visita a Padre en su guarida cuando este duerme, llegando a afirmar incluso que él ha soñado con el día de su creación.

A pesar de estos rasgos negativos, se da a entender que Pride, de manera similar a Wrath, disfrutó de la vida en familia falsa que ambos crearon junto con la esposa de Bradley. Cuando su recipiente es destruido por Edward Elric experimenta un inmenso pánico ante la idea de morir, recordando los buenos momentos con su madre adoptiva antes de ser reducido a su verdadera forma, en la cual llama débilmente a su madre para que le salve.

Tras su derrota contra Edward, Pride vuelve a su vida anterior como Selim Bradley, demostrando ser una persona amable e inocente, mostrando preocupación por un pájaro herido que encuentra. Sus recuerdos como Homúnculo se desvanecen y Selim finalmente es capaz de vivir una vida normal.

Historia

Primer Anime 
Pride es un homúnculo creado por la alquimista Dante, el cuarto por orden de aparición. Es su obra maestra, dado que tiene apariencia totalmente humana, y además, puede envejecer al ritmo normal de una persona. Adopta la identidad de King Bradley, con el rango de Fuhrer, y con 40 años pasa a gobernar Amestris como dirigente supremo del estado militar. Además del ejército, tiene el control absoluto sobre los Alquimistas Nacionales.

Pride tiene la marca de Ouroboros en su ojo izquierdo, que lleva permanentemente tapado con un parche. Destaparlo le delataría como Homúnculo, pero no necesita hacerlo para poder usarlo: es el Ojo Definitivo, con el que se supone que puede verlo todo. Además, posee una agilidad enorme, lo cual le da gran ventaja con la espada, que siempre porta como distinción de su rango.

Aunque durante gran parte de la serie aparece como alguien bromista y que no está al tanto de lo que hacía Basque Grand y otros subordinados, en realidad está en contacto permanente con Dante, y ordena continuamente la represión militar y el inicio de guerras civiles para conseguir el objetivo de su amo.

Su participación empieza a ser notable desde la mitad de la serie, cuando se ve cómo mata a Martel dentro de Al. La quimera le cuenta al alquimista la identidad del Fuhrer, lo cual pone sobre aviso a los hermanos Elric. Poco después Lust se refiere a él por primera vez como Wrath.

Después de que Lust deje escapar a los hermanos Elric con la Piedra Filosofal en Lior, Wrath se encarga de llevarla ante Dante, en Central.

Una vez en Central, se ve cómo desde el mismo despacho del Fuhrer hay un ascensor para bajar hasta la Ciudad Subterránea, que él usa habitualmente para reunirse con Dante.

King Bradley tiene esposa y un hijo adoptado, Selim. En un determinado momento confía a Selim la llave de su caja fuerte, donde le dice que está su mayor tesoro. Este no es otro que la calavera de la persona de la que es copia, la única debilidad real del homúnculo.

Al final de la serie, Roy Mustang, tras saber que Bradley es un homúnculo, y saber cómo ordenó la muerte de Maes Hughes y la de tanta gente en su propio beneficio, decide ir a su propia casa a derrotarlo. Todos los demás se van de la casa durante la lucha. Su alquimia no puede hacer nada contra el Fuhrer, ya que como homúnculo, se regenera una y otra vez. Sin embargo, la suerte está del lado de Mustang. Selim aparece buscando a su padre cuando este ya tenía acorralado a su oponente. Para desgracia de Pride, Selim había cogido la calavera de la caja fuerte por si acaso le pasaba algo, y eso implica que el homúnculo se debilita rápidamente. Mata a su hijo adoptivo, pero Mustang se hace con la calavera, y aprovechando la desventaja para Pride, sigue quemándolo una y otra vez hasta que acaba con él.

Conquistador de Shamballa 
Dado que Bradley estaba basado en una persona, en este mundo existe un reflejo de la misma. En la película resulta ser un cineasta de origen judío que se encuentra con Ed. Su nombre, Mabuzee, es real y pertenece a una persona con esa descripción, la del director de cine Fritz Lang, (Doctor Mabuse y Metrópolis, entre muchas otras) que en lugar de un parche, acostumbraba llevar monóculo. Además, es una persona amable que fue capaz de salvar a Ed de una situación arriesgada arrollando su coche contra un bar donde está él por salvarle.

Manga y Segundo Anime 
En el manga, el personaje que responde a este nombre es totalmente distinto. En sus dos primeras apariciones sólo se mostraba parte de su silueta. Sin embargo, en el capítulo 70 finalmente se revela que es el hijo de King Bradley, Selim. Se revela además que ese ser oscuro que se desliza por las paredes del túnel destruyendo todo a su paso es Pride, o una de las formas que puede tomar, puesto que se ve a ese mismo ser partir desde la sombra de Selim.

Al parecer es temido y respetado por los homúnculos (cuando Raven le recuerda a Sloth que Pride le ordenó terminar el trabajo, se pone a excavar al instante) Se le supone el más cercano a Father, y sería el que le mantuviera informado de las actividades de sus hermanos. Tal vez sea por ser el más veterano todos, ya que es el "homunculo primogénito", es decir, el primer homúnculo creado por Father. Casualmente, su forma real es exactamente igual a la que tenía Father antes de que Hohenheim lo liberara.

En el capítulo 78 se revela ante Hoenheim como el primer homúnculo creado por Father.

A partir del capítulo 86, comienza un cruento combate contra Ed y compañía, dado que era imposible vencerle Ed apaga la central eléctrica que era la fuente de luz de Pride, ya sin luz, Heinkel trata de matarle una y otra vez ya que es inofensivo sin sus poderes, sin embargo pese a matarle numerosas veces, Pride no moría nunca, además, el pueblo recupera la energía eléctrica y Pride consigue herir a Heinkel, cuando está a punto de matarlo, Ed interviene y transmuta su automail con las fibras de carbón del pueblo, imitando a Greed, ya que Pride no puede vencerlo, trata de hacer que luche contra Al al que manipula, sin embargo Fu usa sus bengalas y destruye las sombras de Pride, el combate continua y Pride es incapaz de usar sus sombras, para regenerar su Piedra Filosofal, termina devorando a Gluttony, adquiriendo su sentido del olfato. 

Es encerrado por Hohenheim en una cúpula formada con tierra, gracias a una estrategia formada por el y por su hijo Al. Dado que se nutre de luz, en la oscuridad sus poderes son inútiles. Por ello comienza a jugar con un palo, golpeando la cabeza de Al, que había caído al suelo. Sin embargo, lo que parecía ser un simple juego infantil resulta ser una efectiva estratagema para mandar un código morse de rescate, que avisa a Kimbley de su localización. Este destruye la cúpula y empieza una truculenta batalla contra Al y sus amigos. Contra todo pronóstico, y gracias a que Al disponía de un trozo de piedra filosofal ofrecido por una de las quimeras que le acompañaba, consiguen virar las tornas y dejar a Kimbley herido de gravedad. Al y compañía consiguen escapar vivos del combate (y sin ninguna baja en sus filas). Finalmente, viendo que Kimbley iba a morir irremediablemente, Pride decide absorberlo para así aumentar su poder y continuar su combate contra Al.

Vuelve a aparecer en el capítulo 101 atacando a la quimera Jelso, y usando a Goldie como el cuerpo a transmutar y usar así a Mustang como quinto sacrificio. Después se reúne con Father, quien ya ha conseguido a reunir a todos los sacrificios, y comienza una batalla contra los hermanos Elric.

En el capítulo 103 se nos explica que Pride ha perdido algo por haber obligado a Mustang a abrir la puerta, siendo evidencia de esto que su mejilla derecha se esté rompiendo.

Sigue combatiendo con Ed, y le dice que como siempre ha peleado con gente más alta que el no tiene experiencia con alguien más pequeño, pero Ed le responde que conoce los patrones de ataque de la gente pequeña y golpea a Pride, destruyendo parte de su rostro, pero el combate es interrumpido por Father para utilizar a Ed y completar su plan.

Después de conseguir desbaratar los planes de Father (es decir, consiguiendo devolver la vida a aquellos que habían sido utilizados como sacrificio para abrir la puerta) Ed y compañía vuelven a enfrentarse a Pride y a su padre

En el capítulo 106, Father escapa de la base subterránea, con la intención de absorber la vida de los humanos que se encuentran en la superficie. Todos van tras el, menos Ed, que es atrapado por Pride, por lo que decide quedarse luchando con él.

Pride maldice a Greed por traicionar a su padre y ayudar a los humanos, pero Ed le increpa diciendo que Greed es el único homúnculo evolucionado que existe, dado que según el resto de sus hermanos (Pride incluido) no son más que zombis descerebrados que siguen las órdenes de su amo.

Pride zarandea de un lado para otro a Ed para hacerle callar, pero este le pregunta la razón de por qué sigue obedeciendo a Father, cuando el pequeño homúnculo ha perdido parte de su cuerpo al forzar a Munstang a abrir la puerta, y su padre ni siquiera se lo ha agradecido. 

Siendo imposible contener su verdadera forma dentro del cuerpo de niño, Pride intenta poseer a Ed, pero entonces, Kimbley, que había sido absorbido dentro de Pride, entra en escena, y debilita al homúnculo. Cuando este le pregunta como puede estar presente en este maremágnum de almas que era su cuerpo, este le responde diciendo que la agonía de la gente era placer para sus oídos, aumentando su poder e influencia en su ser.

Kimbley justifica su presencia para echar en cara al homúnculo que, cuando la situación pinta mal para el, es capaz de dejar de lado su orgullo (la razón de su existencia) y aprovecharse de formas de vida más débiles que la suya, como es el caso de intentar poseer a Ed, dejando en claro su patetismo.

Ed aprovecha la situación y consigue penetrar en el alma de Pride. Este se pregunta si va a morir, y Kimbley, antes de desaparecer en su esencia, le informa de que Ed tiene otros planes para el. Y vaya que si. Consigue destrozar el cuerpo del homúnculo, sacando a relucir su verdadera forma: un especie de bebé minúsculo en posición fetal.

La razón de que Ed perdonase su vida se debe a que piensa que la señora Bradley, su "madre", merecía una disculpa por su parte por haber sido utilizada durante tanto tiempo. Acto seguido, deposita al homúnculo encima de su chaqueta y viaja a la superficie para proseguir su lucha contra Father.

En el capítulo final, 108, después de vencer a Father y recuperar el cuerpo de Al, Ed entrega el cuerpo de Pride a la señora Bradley, la cual decide criar al pequeño homúnculo como si fuese su hijo, dejando a un lado todo lo acontecido. Aun así, acepta de que, pasado un tiempo, si el homúnculo Pride vuelve a las andadas, este sea eliminado sin miramientos. Pero asegura que hará todo lo que este en su mano para que eso no ocurra.

2 años después de la batalla contra Father, El general Grumman, que ahora es Fhurer, se reúne con la señora Bradley para charlar, y es cuando entonces llega el pequeño Selim (el cual mantiene esa espiral en su frente) con un pájaro herido. Dado que cuando Ed lo venció, en cierto modo, purificó su alma, Selim no recuerda nada sobre su pasado de homúnculo. Finalmente, el Fuhrer se despide de ambos, mientras piensa si será posible que homunculos y humanos puedan coexistir pacíficamente.

Habilidades 
Pride es el Homúnculo más poderoso de los siete, así como el primer Homúnculo en ser creado por Padre, tal y como él mismo le confirma a Riza Hawkeye. Como el segundo al mando de los Homúnculos, Pride ejerce una autoridad incuestionable entre el resto. Prueba de esto es la reacción Sloth cuando el General Raven le dijo que Pride fue quien le ordenó que excavara un túnel para crear el círculo de transmutación bajo el suelo de Amestris, así como a Envy, a quien tuvo que controlar personalmente.

Parece ser muy inteligente en la batalla, aprovechando su corta estatura y velocidad para intentar contraatacar a Edward sacando ventaja de su debilidad a corta distancia, aunque sus movimientos son fáciles de predecir por el mayor de los Elric lo que provoca que quede casi vencido. Esto hace que Padre tenga que intervenir personalmente para lidiar con el hermano mayor.

Los poderes de Pride van más allá de lo visto en el resto de los homúnculos, lo cual lo convierte en un ser sumamente peligroso. A continuación una descripción detallada de sus poderes.

Sombra 
Pride puede manipular su sombra la cual posee la misma apariencia que tenía Padre antes de ser liberado del matraz por Hohenheim, aunque mucho más grande y formidable, incluyendo múltiples ojos y bocas con los dientes detallados. La sombra puede tomar una increíble variedad de formas, como lanzas afiladas o siniestros brazos asemejados a la Puerta de la Verdad. Parece ser invulnerable al daño físico, aunque un objeto lo suficientemente duro puede desplazarla.
Con la sombra puede literalmente comerse cualquier cosa que este a su alcance desintegrándola en cuestión de segundos. La sombra también le sirve para poder espiar todo cuanto pueda ya que puede ver y hablar a través de ella, dándole un aire de omnipresencia que lo hace temible, siendo capaz de velar en todos los túneles de transmutación de Amestris. No obstante este poder tan destructivo tiene un punto débil, ya que solo puede moverse a un rango delimitado por lo cual sólo puede moverse con libertad dentro del túnel circular y siempre que su contenedor esté en contacto con una fuente de luz que alimente a la sombra. Sin embargo, si recibe una descarga de luz muy fuerte, el cuerpo de Pride (Selim) puede verse afectado por esto.

Asimilación 
Usando su sombra, Pride puede asimilar a cualquier ser viviente que tenga cualquier tipo de habilidad especial, sea un alquimista o un Homúnculo, haciéndola suya, adquiriendo también de pasada todas sus debilidades. Ejemplo de ello es que al haberse comido a Gluttony Orgullo adquirió su agudo sentido del olfato y su voracidad al comer. Es posible que al haberse comido al homúnculo, Pride también haya adquirido la habilidad de abrir la falsa puerta de la verdad que Gluttony escondía en su estómago. Al haber asimilado a Kimblee, es casi seguro que adquirió también la habilidad de realizar alquimia ya que pudo activar un círculo de transmutación cuando Roy Mustang estaba atrapado por Wrath, sin embargo, no se ha visto que utilice la habilidad de crear explosiones de la nada que Kimblee poseía.

Al hacer uso de dichos poderes para obligar a Mustang a realizar la transmutación humana y haberlo teletransportado posteriormente hacia donde se encontraba Padre, provocó sin querer que su poder disminuyera considerablemente aunque para ello Mustang tuvo que pagarlo con su sentido de la vista.

Videojuegos 
Pride aparece en algunos de los videojuegos basados en la serie específicamente el anime:

 Fullmetal Alchemist: Dual Sympathy (como el jefe final en el modo de personajes)
 Fullmetal Alchemist: Dream Carnival (es uno de los 5 homunculos con los que se puede jugar, supuestamente no se sabe aún que él es Pride)

Referencias 

Personajes de Fullmetal Alchemist

en:List of Fullmetal Alchemist characters#Pride